Die Rad-Bundesliga Straße 2006 wurde 2006 als Rennserie vom Bund Deutscher Radfahrer ausgetragen.

Die Bundesliga 2006 umfasste vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer U23, Juniorinnen und Junioren, die einzeln und in Teams gewertet wurden. Die einzelnen Klassen bestritten jeweils bis zu neun einzelne Rennen bundesweit. Die Rennen umfassten neben Straßenrennen auch Einzelzeitfahren, Bergrennen sowie auch Bahnrennen (für die Juniorinnen).

Frauen

Männer U23

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 
 

Radsportveranstaltung 2006
2006
Sportsaison 2006